Gronau (Bergisch Gladbach) - een stadsdeel van Bergisch Gladbach   
 Gronau (Bonn) - een stadsdeel van Bonn
 Gronau (Leine)
 Gronau (Noordrijn-Westfalen)